Шилы́ковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Лежневском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Шилыково.

Географические данные 
 Общая площадь: ? км²
 Расположение: северная часть Лежневского района
 Граничит:
 на севере и востоке — с Ивановским районом Ивановской области 
 на западе — с Тейковским районом Ивановской области 
 на юге — с Чернцким сельским поселением

История 
Образовано в соответствии с Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года № 44-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лежневском муниципальном районе».

23 октября 2014 года администрацией Чернцкого сельского поселения выдвинута инициатива об объединении муниципальных образований Чернцкого сельского поселения Лежневского муниципального района и Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Законом Ивановской области от 6 мая 2015 года № 36-ОЗ, Шилыковское и Чернцкое сельские поселения преобразованы, путём объединения, в Шилыковское сельское поселение с административным центром в селе Шилыково.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находится по адресу: 155125, Ивановская область, Лежневский район,с. Шилыково д.31.
Глава сельского поселения — И. И. Новиков .

Примечания

Ссылки 
Сведения на сайте Администрации Шилыковского сельского поселения

Муниципальные образования Лежневского района
Сельские поселения Ивановской области